De 27e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1996 op 17 en 18 februari gehouden op de ijsbaan van Thialf in Heerenveen.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1996
Schaatsen in Heerenveen
 1996
Schaatsen 1996